Россвилл () — топоним США и Австралии.

Топоним 
Австралия
 Россвилл — городок в Квинсленде.

США
  — город в Джорджии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — город в Канзасе.
  — поселение в Мэриленде.
  — район боро Статен-Айленд (город Нью-Йорк).
  — городок в Теннесси.

См. также 
 Росс
 Розвилл